L'English Open 2020 è stato il terzo evento professionistico della stagione 2020-2021 di snooker, il terzo Ranking, e la 5ª edizione di questo torneo, che si è disputato dal 12 al 18 ottobre 2020, presso la Marshall Arena di Milton Keynes, in Inghilterra.

Il torneo è stato vinto da Judd Trump, il quale ha battuto in finale Neil Robertson per 9-8. L'inglese si è aggiudicato così il suo primo English Open, il suo terzo evento dell'Home Nations Series (il primo a raggiungere questa quota) ed il suo 18º titolo Ranking in carriera, eguagliando a questa quota lo stesso Robertson e Mark Selby. Per Trump – che aveva perso la finale di questo torneo nel 2016 contro Liang Wenbó – si tratta, inoltre, della decima finale valida per la classifica vinta consecutivamente, e della seconda di fila ottenuta al decider. Per la quarta volta su quattro sfide Trump ha battuto Robertson in una finale di una competizione Ranking.

Il campione in carica era Mark Selby, il quale è stato eliminato in semifinale da Neil Robertson.

Vigilia

Aspetti tecnici 
A seguito della pandemia di COVID-19, il World Snooker Tour si è visto costretto a cancellare e posticipare eventi nel calendario, affiancando questa competizione ad altri sei tornei che prenderanno il via — senza spettatori — in questo medesimo impianto, oltre che alla Championship League, competizione che è stata giocata nella sala da ballo dello Stadium MK, struttura posta dinanzi alla Marshall Arena.

Lo stesso English Open è stato disputato nella quarta diversa location, dopo che nelle precedenti due edizioni a questa si era deciso di svolgere la competizione presso il K2 Leisure Centre di Crawley.

Così come per tutti gli eventi Home Nations Series il torneo è stato aperto a tutti i 128 giocatori presenti nel Ranking.

È stato confermato per intero il montepremi.

Aspetti sportivi 
Date le assenze di Mei Xiwen, Marco Fu, Bai Langning, Steve Mifsud e di Stephen Hendry, il World Snooker Tour ha assegnato delle wildcard a Connor Benzey, Mark Lloyd, Michael White, Brian Ochoiski e a Paul Davison in modo tale da completare il quadro dei 128 giocatori presenti.

Così come per le quattro precedenti edizioni questo evento ha permesso ai giocatori di guadagnare punti validi per la classifica mondiale.

L'English Open ha assegnato il primo trofeo stagionale dell'Home Nations Series 2020-2021.

In quanto vincitore, Judd Trump ha avuto il diritto di partecipare al Champion of Champions 2020; tuttavia, l'inglese si era già qualificato conquistando il Northern Ireland Open 2019.

Montepremi 

 Vincitore: £
 Finalista: £
 Semifinalisti: £
 Quarti di finale: £
 Ottavi di finale: £
 Sedicesimi di finale: £
 Trentaduesimi di finale: £
Miglior break della competizione: £

Copertura 
Le seguenti emittenti hanno trasmesso l'English Open 2020.

Fase a eliminazione diretta

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Fase finale

Century breaks 
Durante il corso del torneo sono stati realizzati 66 century breaks.

Note

Voci correlate 
 English Open (snooker)
 Home Nations Series
 Stagione 2020-2021 di snooker

2020
Competizioni sportive a Milton Keynes
Snooker nel 2020